Старо́ва-Гу́ра () — село в Польше, входит в гмину Жгув Восточно-Лодзинского повята Лодзинского воеводства.

География 
Село располагается в 5 км от [административного центра гмины города Жгув и в 10 км от центра воеводства города Лодзь.

Транспорт 
Через село проходит государственная трасса 1. Село входит в транспортную лодзинскую транспортную систему (автобусные линии 70, 93) и междугороднего автобусного сообщения линии Лодзь-Тушин.

Население 
Численность населения села Старова-Гуры составляет около 2.300 человек.

Примечания

Ссылки 
 Central Statistical Office (GUS) Population: Size and Structure by Administrative Division 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. „Dziennik Ustaw”. Nr 29, poz. 200, tom 2, s. 9, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Восточно-Лодзинского повета